Luthander ist der Familienname folgender Personen:

 Carin de Frumerie-Luthander (1911–1974), schwedische Cellistin
 Sten Luthander (1905–2000), schwedischer Luftfahrtingenieur und Hochschullehrer